Див. також: Дракон (міфологічна суть) 
Драконність () - поняття, яке означає стан буття драконом чи драконоподібним. Цей сленговий термін використовують ті, що відчувають себе драконами в психологічному, духовному, іноді в біологічному змістах.

Термін виникнув у середині 1990-х в англомовній частині Інтернету, зокрема в телеконференціях Usenet (наприклад, alt.fan.dragons) і IRC. Слідом за цим, у рольових віртуальних іграх з'явилося багато драконоподібних персонажів, і багато хто, після знаходження субкультури драконів, усвідомили, що вони є драконами. Однак, нерідкі випадки, коли дракони самовизначаються як дракони ще задовго до того, як дізнаються про субкультуру.

Бурхливий притік драконів і виникнення великої розманітності видів драконів у рольових іграх стало приводом для занепокоєння найстаріших представників драконячих віртуальних співтовариств. Вони побоюються, що це сприяє розчиненню справжніх драконів у загальній массі і дискредитує субкультуру взагалі.

Звичайно в основі драконячого самосприйняття лежить власне розуміння буття дракона, тобто ті особливості, які дракони знайшли в собі у процесі духовного самопізнання. Важливо відзначити, що уявлення про дракона сильно відрізняються у різних індивідів і можуть сильно відрізнятися від традиційних уявлень. Але іноді дракони ідентифікують себе відповідно до міфологічних уявлень про драконів на Заході або Сході (Європа або Китай).

Драконяче співтовариство 
Життя драконячого співтовариства, головним чином, відбувається в рамках інтернету, а тематичні зустрічі драконів, звичайно іменовані «зльотами» - у різних місцях по усьому світу.
Дракони мають індивідуальність і, зокрема, різну вдачу. Одні уявляють драконів як мудрих, інтелектуальних істот, у той час як інші характеризують їх як дурних та агресивних монстрів. Обидві ці характеристики вірні для деякої підмножини драконів. Неможливо визначити те єдине, що робить когось драконом. Були спроби виділити деякий основний набір якостей, що притаманні для всіх драконів. Вигляд і вдача дракона - популярна тема обговорення на форумах співтовариства. Але універсальний набір якостей, що пасує до всіх драконів відразу не визначений. Статистичний підхід має тенденцію тільки створювати стереотипи, і "позбавляє" драконів специфічної індивідуальності.

Багато хто з драконів вперше усвідомили свою драконність потрапивши у більш велике співтовариство, відоме як субкультура фурі, тобто, що поєднує людей, захоплених антропоморфними тваринами, або ототожнюючих себе з ними. Дракони належать до фурі як антропоморфні істоти, тобто мають деякі людські якості та нелюдську зовнішність (незалежно від того, чи покриті вони хутром чи ні). Однак, не слід вважати, що драконність походить із субкультури фурі. Дракони і фурі мешкають під одним дахом, паралельно одне з одним.

Спілкування 
Інтернет популяризує співтовариства з нестандартним світоглядом, допомагає однодумцям знайти один одного і зібратися разом. В результаті дракон що протягом багатьох років не мав можливості побачити іншого дракона, з початком епохи інформаційних технологій раптово знаходить десятки, навіть сотні своїх приятелів-драконів. Це приводить до збільшення організованих зустрічей у реалі («драконячий зліт»). Але все ж таки, Інтернет дозволяє легко і комфортно підтримувати зв'язок, тим самим зміцнюючи і розвиваючи співтовариство.

Чат: IRC Rusnet #dragons 
Перший російськомовний драконячий зліт відбувся у Москві в червні-липні 2005 року.

Див. також 
 Антропоморфізм
 Фурі

Посилання 
 Бахил. Драконность Перевод выполнен Хранителями Гнезда Дракона
 Гнездо Драконов
 Дракия 
 О драконности
 Дракони 
 Baxil. The Draconity FAQ 
 Draconic listing of draconity resources 
 Tomorrowlands 

Фурі